Иванковское — топоним в России:

 Иванковское — посёлок в Мишкинском районе Курганской области.
 Иванковское — озеро в Клепиковском районе Рязанской области.

См. также 
 Иваньковское
 Ивановское